Teng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 H. T. Teng
 Shu Chün Teng